Soffers ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jasper Soffers (* 1973), niederländischer Jazzmusiker
 Petrus J. Soffers (1820–1910), niederländischer Architekt